Александр Саркисов:
 Саркисов, Александр Александрович (1936—2019) — советский и российский специалист в области авиационного двигателестроения.
 Саркисов, Александр Григорьевич (1915—1994) — советский артист оперетты и цирка; отец певицы Ирины Аллегровой.